UGT steht für

 UDP-Glucuronosyltransferase, ein Enzymname, auch als UDP-GT abgekürzt.
 União Geral de Trabalhadores, ein portugiesischer Gewerkschaftsbund.
 Unión General de Trabajadores, eine spanische Gewerkschaft.
 Bahnhof Gerstungen, nach DS 100.
Siehe auch:
 UGTB
 UGTT

Abkürzung